Maarten van Rossumhuis in Zaltbommel 
 Stadskasteel Zaltbommel, voorheen Maarten van Rossummuseum, een museum in het Maarten van Rossumhuis 
 Duivelshuis, het "Huis van Maarten van Rossum" in Arnhem